Kupwara () ist eine Stadt (Municipal Committee) im Nordwesten des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kashmir.

Sie bildet den Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Beim Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl bei 21.771.
Die Geschlechterverteilung liegt bei 440 Frauen auf 1000 Männer.
Knapp 85 % sind Muslime, 12,8 % Hindus.

Die Stadt Kupwara liegt am nördlichen Ende des Kaschmirtals am Flussufer des Talri auf einer Höhe von . Eine Straße verbindet Kupwara mit dem 35 km südlich gelegenen Sopore.

Östlich von Kupwara befindet sich das Lolab-Tal.

Klima 
Das Klima in Kupwara ist warm-gemäßigt. Die regenreichsten Monate sind März und April. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 843 mm.

Einzelnachweise 

Municipal Committee in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Ort in Jammu und Kashmir (Unionsterritorium)
Distrikt Kupwara